

Кегоума — місто, штат Міссісіпі
 Кегоума — місто, штат Техас